Klemann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Klemann (1887–1963), deutscher Landschaftsmaler
 Josef Klemann OSFS (1871–1960), Apostolischer Vikar von Groß-Namaland
 Jürgen Klemann (* 1944), deutscher Rechtsanwalt und ehemaliger CDU-Politiker
 Manfred Klemann (* 1953), deutscher Verleger und Unternehmer

Siehe auch:
 Kleemann
 Cleemann
 Cleman